Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Family Circle Cup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-český pár Kristina Mladenovicová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly spolu, když Francouzka do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Šafářové se stala zkušená krajanka Květa Peschkeová, s níž vytvořila druhou nasazenou dvojici. V úvodním kole je však vyřadil sesterský pár Tchajwanek Čanových, které došly až do finále.

Deblový titul získala nenasazená španělsko-kazašská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová, když ve finále zdolala tchajwanskou dvojici Čan Chao-čching a Čan Jung-žan po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2.

Medinaová Garriguesová získala na okruhu WTA Tour se Švedovovou třetí společný titul, když obě hráčky navázaly na měsíc starou výhru na florianópoliském Brasil Tennis Cupu. Pro Španělku to byla celkově dvacátá třetí deblová trofej a kazašská tenistka si připsala úhrnem desátý turnajový vavřín ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (1. kolo, skreč)
  Květa Peschkeová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (čtvrtfinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S-w Sie  Š Pcheng
| RD1-score01-1=4r
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Erakovic  A Parra Santonja
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= R Kops-Jones  A Spears
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=[16]
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= J Janković  A Petkovic
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[14]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= A Kudrjavceva  A Rodionova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= J Görges  A-L Grönefeld
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= S Cîrstea  M Kirilenko
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[8]
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Ch-č Čann  J-ž Čan
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=
| RD3-team01={{nowrap| A Medina Garrigues   J Švedovová}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= R Kops-Jones  A Spears
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=[8]

| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Kudrjavceva  A Rodionova
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1r
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ch-č Čann  J-ž Čan
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Charleston Open
WTA Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014